

Cinema 
 Le cadute (The Falls) – film del 1980 diretto da Peter Greenaway

Letteratura 
 Fine partita (The Falls) – romanzo di Ian Rankin del 2001
 Le cascate (The Falls) – romanzo di Joyce Carol Oates del 2004

Pagine correlate 
 The Fall